2 miejscowości w Polsce:
 Okrąglik – wieś w woj. mazowieckim, w pow. białobrzeskim, w gminie Białobrzegi
 Okrąglik – wieś w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Janów
 Okrąglik – wieś w woj. śląskim, w pow. lublinieckim, w gminie Woźniki

Inne:
 Okrąglik – szczyt w Bieszczadach
 Okrąglik – wzniesienie na Wyżynie Olkuskiej

Zobacz też: Wólka Okrąglik